Risovac est un toponyme qui peut désigner :
Risovac, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Bosanski Petrovac, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Risovac, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Jablanica, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.